Lütke steht für:

 männlicher Vorname, siehe Lüdke
 Lütke-Nunatak, Berg im ostantarktischen Enderbyland

Lütke ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Albert Lütke (1887–1939), deutscher Handelskammersyndikus
 Alfons Lütke-Westhues (1930–2004), deutscher Springreiter
 Andrea Lütke (* 1965), deutsche Journalistin und Moderatorin
 August Lütke-Westhues (1926–2000), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Engelbert Lütke Daldrup (* 1956), deutscher Stadtplaner
 Friedrich Benjamin von Lütke (1797–1882), russischer Entdeckungsreisender
 Johannes Lütke (1576–1650), deutscher Rechtswissenschaftler, siehe Johannes Lotichius 
 Kristine Lütke (* 1982), deutsche Politikerin (FDP) 
 Ludwig Eduard Lütke (1801–1850), deutscher Lithograf und Landschaftsmaler
 Manuela Lütke (* 1967), deutsche Fußballtorhüterin
 Peter Ludwig Lütke (1759–1831), deutscher Maler
 Tobias Lütke (* 1981), deutsch-kanadischer Programmierer und Manager

Siehe auch:
 Lüdtke
 Lütken
 Lüttge